Хесус-Карранса () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в регионе Ольмека. Административный центр — город Хесус-Карранса.

История 
В 1879 году здесь был образован муниципалитет Сучилапам. В 1910 году его административный центр был переименован в Санта-Лукресия. 5 ноября 1932 года муниципалитет и его административный центр были переименованы в Хесус-Карранса, в честь участника борьбы за независимость Мексики  (отца президента Венустиано Каррансы).

Состав 
В 2010 году в состав муниципалитета входило 339 населённых пунктов. Крупнейшие из них:

Экономика

Примечания 

Муниципалитеты Веракруса